Бакалович () — польский шляхетский герб.
Герб внесён в Гербовник дворянских родов Царства Польского.

Описание 
В красном поле золотой полумесяц рогами вверх; над ним крестообразно, в правую сторону, стрела острием вниз, а в левую булат острием вверх. В навершии шлема вооруженная рука с саблею, вправо.

Используют 
Бакаловичи. Происходят от Яна Бакаловича, инженера, которому Король Станислав Август, в изъявление особенного благоволения за труды его по составлению отчетливой карты Королевства Польского, пожаловал потомственное дворянство с вышеописанным гербом, грамотою во 2 день Сентября 1775 года.

Примечания

Литература 
 
 
Гербы с изображением стрелы
Гербы с изображением руки, держащей саблю
Гербы с изображением полумесяца
Гербы с изображением сабли
Гербы с шляхетскими коронами